Il singolare del torneo di tennis Orlando Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Russell che ha battuto in finale Todd Widom 6-4, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Bobby Reynolds (quarti di finale)
 Răzvan Sabău (secondo turno)
 Justin Gimelstob (semifinali)

 Amer Delić (primo turno)
 Hugo Armando (secondo turno)
 Frank Dancevic (primo turno)
 Santiago González (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Orlando Challenger 2005